Francisco Alonso puede referirse a:

 Francisco Alonso Fernández (1797-1845), cirujano español-cubano;
 Francisco Alonso-Fernández (1924-), psiquiatra español;
 Francisco Alonso López (1887-1948), compositor español;
 Francisco Alonso, piloto de rally mexicano, ganador del CMR en 1989.

 Francis Alonso (1996-), baloncestista español;

en:Francisco Alonso